Geromyia är ett släkte av tvåvingar. Geromyia ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallmyggor
Geromyia